

Бакланово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Бакланово — селище, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область